|-
| 163201 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163202 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163203 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163204 - ||  || 10 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163205 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163206 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163207 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163208 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163209 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163210 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163211 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163212 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163213 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163214 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163215 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163216 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163217 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163218 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163219 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163220 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163221 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163222 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163223 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163224 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163225 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163226 - ||  || 9 martie 2002 || Nogales || 
|-
| 163227 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163228 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163229 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163230 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163231 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163232 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163233 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163234 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163235 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163236 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163237 - ||  || 15 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163238 - ||  || 15 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163239 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 163240 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163241 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163242 - || 2002 FE || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163243 - ||  || 18 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163244 - ||  || 18 martie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 163245 - ||  || 18 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163246 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163247 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163248 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
|  - || 2002 GT || 3 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163250 - ||  || 4 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163251 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163252 - ||  || 14 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163253 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163254 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163255 - ||  || 6 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 163256 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163257 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163258 - ||  || 3 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163259 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163260 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163261 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163262 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163263 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163264 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163265 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163266 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163267 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163268 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163269 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163270 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163271 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163272 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163273 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163274 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163275 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163276 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163277 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163278 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163279 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163280 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163281 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163282 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163283 - ||  || 12 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163284 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163285 - ||  || 12 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163286 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163287 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163288 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163289 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163290 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163291 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163292 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163293 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163294 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163295 - || 2002 HW || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163296 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163297 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163298 - ||  || 18 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163299 - ||  || 18 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163300 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-